Az 1954-es magyar férfi röplabdabajnokság a kilencedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bp. Bástya új neve Bp. Vörös Lobogó lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport az eredmények tükrében 1954

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag